Bernard Fitzalan-Howard (12. książę Norfolk)
 Bernard Fitzalan-Howard (16. książę Norfolk)
 Bernard Fitzalan-Howard (baron)